Спасівська сільська рада — Кіровоградська область, Новгородківський район
 Спасівська сільська рада — Рівненська область, Здолбунівський район